Franz Beyer pode se referir a:

Franz Beyer (general) - general de infantaria alemão que serviu na Wehrmacht durante a Segunda Guerra Mundial
Franz Beyer (musicólogo) - violista e musicólogo alemão
Franz Beyer (piloto) - piloto alemão que serviu na Luftwaffe durante a Segunda Guerra Mundial

Desambiguação